Хадерслев:

 Хадерслев — город и порт в Дании в юго-восточной части полуострова Ютландия.
 Хадерслев — датская коммуна в составе области Южная Дания.